Amfitrion – w mitologii greckiej król Tyrynsu i Teb, mąż Alkmeny

W literaturze
 Amfitrion (Amphitruo) – komedia Plauta
 Amfitrion (Amphitryon) – komedia Moliera
 Amfitrion (Amphitryon)– tragikomedia Heinricha von Kleista
 Amfitrion 38 (Amphitryon 38) – dramat Jeana Giraudoux
 Amfitrion – spektakl Teatru Telewizji z 1995 roku w reż. Michała Kwiecińskiego

Zobacz też 

 Amphitryon – rodzaj stawonogów z wymarłej gromady trylobitów